Экен — топоним и фамилия:

Топоним 
 Экен () — коммуна во Франции, регион Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия, департамент Верхний Рейн.

Носители фамилии 
 Экен, Бюлент (1923—2016) — турецкий футболист и тренер.

См. также 
 Хеккен — созвучная страница разрешения неоднозначностей